В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Матчи проходят с 10 по 18 сентября в Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене».

В плей-офф участвуют 16 команд: четыре лучшие команды из каждой группы предварительного раунда. Команды играли по олимпийской системе: победитель пары выходил в следующий раунд, проигравший покидал турнир.

Участники

Сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета

Плей-офф